In 1966 werd het 23ste seizoen gespeeld van het voetbalkampioenschap van de Letse SSR. De competitie was de hoogste competitie in Letland, maar was een lagere reeks in het Sovjet-systeem. De kampioen nam deel aan de eindronde om te promoveren.

Eindstand

Externe link
 RSSSF

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1965/66